Jamhad állama fontos szerepet játszott az ókori Szíria történetében. Uralkodói az alábbiak voltak:

Családfa 
Színkód:

Ókori szíriai uralkodók listái
Mitanni
Hettita vazallus uralkodók